Francis Joffo (1937-2013), acteur, auteur et metteur en scène français ;
 Joseph Joffo (1931-2018), écrivain français et personnage principal de son autobiographie "Un sac de billes" avec son frère aîné Maurice Joffo (vers 1928-2021).

Référence